Билли П. Кэмец (22 марта 1987 — 9 июня 2022) — американский актёр озвучивания. Он был наиболее известен тем, что озвучил на английском языке Джоске Хигашикату в аниме Невероятные приключения ДжоДжо: Несокрушимый алмаз, Наофуми Иватани в «Восхождение героя щита», Фердинанда фон Эгира в «Эмблеме огня: три дома», Кольта в «Brawl Stars» и Такуто Маруки в «Королевской персоне 5». Кэмец родился 22 марта 1987 года в Ланкастере, штат Пенсильвания, а вырос в Херши, штат Пенсильвания

Биография 
В 2016 году Билли переехал в Шерман-Оукс в Лос-Анджелесе, чтобы сыграть Аладдина в финальном спектакле диснеевского «Аладдин: музыкальный спектакль». Живя в Калифорнии, Каметц начал работать в качестве актёра озвучивания, где сыграл несколько главных ролей. В 2020 году за исполнение роли Наофуми Иватани в фильме «Восхождение героя щита» Каметц получил награду за лучшее исполнение VA (EN) на 4-й Crunchyroll Anime Awards. Он также начал встречаться с актрисой озвучки Эрикой Линдбек.

26 апреля 2022 года Билли объявил, что возьмёт перерыв в озвучивании и вернется в Херши, штат Пенсильвания, после того, как выяснилось, что у него диагностирован рак толстой кишки IV стадии. Страница GoFundMe была создана 1 мая 2022 года для покрытия расходов на поездки, страхование, медицинские счета, не покрываемые страховкой, и предметы первой необходимости.

Билли Каметц умер в возрасте 35 лет в Херши, штат Пенсильвания, в июне 9, 2022.

Фильмография

Видеоигры

Ссылки 
 ↑"Некролог Билли Кэмеца". 11 июня 2022 года.https://obits.pennlive.com/us/obituaries/pennlive/name/billy-kametz-obituary?id=35161536. Проверено 11 июня 2022 года.
 ↑ «Билли Кэмец — О себе». billykametz.com . https://www.billykametz.com /. Проверено 12 ноября 2021 года.
 ↑ «Билли Кэмец». Сакура-Кон. http://sakuracon.org/past-guests/sakura-con-2020/billy-kametz /. Проверено 11 июня 2022 года.
 ↑ Подпрыгните до:4.0 4.1 Ластер, Джозеф (26 апреля 2022). «Актер озвучивания Билли Кэмец диагностировал рак толстой кишки IV стадии». https://otakuusamagazine.com/voice-actor-billy-kametz-reveals-stage-iv-colon-cancer-diagnosis/. Проверено 30 апреля 2022 года.
 ↑ Гослин, Остин (15 февраля 2020 года). «Demon Slayer получает главный приз на Crunchyroll’s Anime Awards». https://www.polygon.com/2020/2/15/21138116/crunchyroll-anime-awards-best-anime-demon-slayer-mob-psycho. Проверено 12 июня 2022 года.
 ↑ Подпрыгните до:6.0 6.1 Хазра, Адриана (30 апреля 2022). «Кампания GoFundMe запускается для озвучивания актёра Билли Кэмеца после диагностики рака толстой кишки IV стадии». https://www.animenewsnetwork.com/news/2022-04-30/gofundme-campaign-launches-for-voice-actor-billy-kametz-following-stage-iv-colon-cancer-diagnosis/.185184. Проверено 11 июня 2022 года.
 ↑ Ходжкинс, Кристалин (11 июня 2022). «Актер озвучивания Билли Кэмец скончался в 35 лет». https://www.animenewsnetwork.com/news/2022-06-11/voice-actor-billy-kametz-passes-away-at-35/.186576 . Проверено 11 июня 2022 года.
 ↑ Подпрыгнуть до:8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 . Проверено 16 мая 2021 года. https://www.behindthevoiceactors.com/Billy-Kametz / «Билли Кэмец (визуальный гид по озвучиванию) — за актёрами озвучивания». Флажок указывает, что роль была подтверждена с использованием скриншотов заключительных титров и других надежных источников.
 ↑ Пинеда, Рафаэль Антонио (6 июля 2018). «Viz Media лицензирует мангу JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable и фильм с живым действием, аниме Golden Wind».. Билликамец. «Я так рад объявить, что я буду озвучивать Metal Lee в Boruto: Naruto Next Generations на Toonami! Больше никаких сокращенных слов для меня!» (Твит)<span>. </span>
 ↑ Билликамец. «Я так рад объявить, что я буду озвучивать Metal Lee в Boruto: Naruto Next Generations на Toonami! Больше никаких сокращенных слов для меня!» (Твит). https://twitter.com/BillyKametz/status/1051497468976713728. Отсутствует или пусто |date=(Справка)
 ↑ Ресслер, Карен (20 декабря 2018). «Funimation для трансляции аниме Rising of the Shield Hero, Crunchyroll объявляет дублированный состав». https://www.animenewsnetwork.com/news/2018-12-20/funimation-to-stream-rising-of-the-shield-hero-anime-crunchyroll-announces-dub-cast/.141099. Проверено 10 августа 2021 года.
 ↑ Sherman, Jennifer (May 17, 2019). «Aniplex of America показывает клетки в действии! Дублированный актёрский состав аниме на английском языке, выпуск BD (обновление)». https://www.animenewsnetwork.com/news/2019-05-17/aniplex-of-america-reveals-cells-at-work-anime-english-dub-cast-bd-release/.146851. Проверено 10 августа 2021 года.
 ↑ Шерман, Дженнифер (12 сентября 2019). «Транслировался дублированный на английский язык клип аниме-фильма Promare». https://www.animenewsnetwork.com/news/2019-09-12/promare-anime-film-english-dubbed-clip-streamed/.151031. Проверено 10 августа 2021 года.
 ↑ Матео, Алекс (12 сентября 2019). «Crunchyroll для трансляции Ahiru no Sora, аниме Days of Urashimasakatasen». https://www.animenewsnetwork.com/news/2019-10-01/crunchyroll-to-stream-ahiru-no-sora-days-of-urashimasakatasen-anime/.151756. Проверено 10 августа 2021 года.
 ↑ «Teasing Master Takagi-san S2 English Netflix Credits». December 6, 2019. https://imgur.com/a/NoQFG4V. Retrieved September 6, 2021.
 ↑ Билли Кэмец (21 декабря 2019). "Эпизод 1 Добро пожаловать в Школу демонов! Ирума-кун ушел из @Crunchyroll!! Я просто обожаю это шоу! Режиссёр не кто иной, как Джобро @JalenKCassell, который потрясающий! Я играю Асмодея Алису! Надеюсь, вам понравится! " (Твит). https://twitter.com/BillyKametz/status/1208552885304229889. Проверено 11 июня 2022 года.
 ↑ Ластер, Джозеф (9 мая 2021). «Познакомьтесь, английский даб-актерский состав Science влюбился, поэтому я попытался это доказать». https://www.crunchyroll.com/anime-news/2020/05/09/meet-the-english-dub-cast-of-science-fell-in-love-so-i-tried-to-prove-it. Проверено 10 августа 2021 года.
 ↑ Матео, Алекс (8 марта 2021 года). "Funimation транслирует «Предположим, что ребёнок из The Last Dungeon Boonies переехал в стартовый город», английское дублирование аниме «Кагуя-сама: любовь — это война 1 сезон».. https://www.animenewsnetwork.com/news/2021-03-08/funimation-streams-suppose-a-kid-from-the-last-dungeon-boonies-moved-to-a-starter-town-kaguya-sama-love-is-war-season-1-anime-english-dubs/.170380. Проверено 10 августа 2021 года.
 ↑ Ресслер, Карен (22 сентября 2018 года). «Английский дубляж аниме мистера Осомацу разыгрывает секступлетов Мацуно». https://www.animenewsnetwork.com/news/2018-09-22/mr-osomatsu-anime-english-dub-casts-matsuno-sextuplets/.137148. Проверено 10 августа 2021 года.
 ↑ Матео, Алекс (26 мая 2021 года). «Crunchyroll показывает английские дубляжи, премьеры для Tokyo Revengers, To Your Eternity, 86 Восемьдесят шесть, Больше аниме». https://www.animenewsnetwork.com/news/2021-05-26/crunchyroll-reveals-english-dub-casts-premieres-for-tokyo-revengers-to-your-eternity-86-eighty-six-more-anime/.173255. Проверено 10 августа 2021 года.
 ↑ . Проверено 10 августа 2021 года. https://vivy-anime.com/character /«Персонаж».
 ↑ Матео, Алекс (14 июля 2021). «Funimation транслирует The Prince of Tennis II Hyotei vs. Английский дубляж Rikkai Game of Future Anime 15 июля». https://www.animenewsnetwork.com/news/2021-07-14/funimation-streams-the-prince-of-tennis-ii-hyotei-vs-rikkai-game-of-future-anime-english-dub-on-july-15/.175132. Проверено 10 августа 2021 года.
 ↑ Ластер, Джозеф (родился 24 июля 2021 года). «Сентай делится предварительным просмотром английского дубляжа Vinland Saga, раскрывает полный актёрский состав». https://www.crunchyroll.com/anime-news/2021/07/24-1/sentai-shares-vinland-saga-english-dub-preview-reveals-full-cast. Проверено 10 августа 2021 года.
 ↑ Фридман, Николас (4 августа 2021). «Объявлен английский дубляж MAGATSU WAHRHEIT, объявлен актёрский состав и съемочная группа». https://www.funimation.com/blog/2021/08/04/magatsu-wahrheit-english-dub-announced-cast-and-crew-revealed/. Проверено 5 августа 2021 года.
 ↑ Фридман, Николас (12 сентября 2021). «Объявлен английский дубляж Ikebukuro West Gate Park, объявлен актёрский состав и съемочная группа». https://www.funimation.com/blog/2021/09/12/ikebukuro-west-gate-park-english-dub-announced-cast-crew-revealed. Проверено 13 сентября 2021 года.
 ↑ Фридман, Николас (24 сентября 2021 года). «Объявлен НОВЫЙ английский дубляж, раскрыт актёрский состав и съемочная группа». https://www.funimation.com/blog/2021/09/24/re-main-english-dub-announced-cast-and-crew-revealed /. Проверено 25 сентября 2021 года.
 ↑ Фридман, Николас (14 ноября 2021). «Анонсирован английский дубляж „Пикника на другой стороне“, объявлен актёрский состав и съемочная группа». https://www.funimation.com/blog/2021/11/14/otherside-picnic-english-dub-announced-cast-and-crew-revealed/. Проверено 14 ноября 2021 года.
 ↑ Ластер, Джозеф (15 марта 2022). «Английский даб 24-го округа Токио отправляется в Crunchyroll, объявлен полный состав». https://www.crunchyroll.com/anime-news/2022/03/15/tokyo-24th-ward-english-dub-heads-to-crunchyroll-full-cast-revealed. Проверено 15 марта 2022 года.
 ↑ Mateo, Alex (March 29, 2022). «Crunchyroll Streams The Prince of Tennis TV Anime, OVAs With New English Dub». https://www.animenewsnetwork.com/news/2022-03-29/crunchyroll-streams-the-prince-of-tennis-tv-anime-ovas-with-new-english-dub/.184175. Retrieved March 29, 2022.
 ↑ Jump up to:30.0 30.1 30.2 30.3 «Billy Kametz: Home». https://www.billykametz.com/. Retrieved August 14, 2021.
 ↑ . Проверено 16 июня 2022 года. https://www.facebook.com/afkarena/photos/a.1936167260007594/3033638133593829 /«Facebook». «Твой голос вернул Анджело к жизни, принося радость многим. Спасибо за ваш вклад. Минута молчания в память о Билли Кэмеце».
 ↑ . Проверено 14 июня 2022 года. https://www.behindthevoiceactors.com/video-games/Mario-and-Sonic-at-the-Tokyo-2020-Olympic-Games /«Марио и Соник на Олимпийских играх в Токио 2020 (2019)». «МУЖЧИНА-ДИКТОР — Билли Кэмец».
 ↑ . Проверено 13 июня 2021 года. https://www.behindthevoiceactors.com/video-games/One-Punch-Man-A-Hero-Nobody-Knows / «One Punch Man: Герой, которого никто не знает (видеоигра 2020 года)». Зелёная галочка указывает, что роль была подтверждена с использованием скриншота (или коллажа скриншотов) списка озвучивающих актёров и их соответствующих персонажей, найденных в начальных и / или заключительных титрах и / или других надежных источниках информации.
 ↑ «Герои Огненной Эмблемы — Новые Герои (Гармония среди хаоса)». https://www.youtube.com/watch?v=k6EM7Cp-ayE. Проверено 29 августа 2021 года.
 ↑ Билли Кэмец (8 сентября 2020 года). «Супер прокачанный голос Ненджи Огаты в 13 Sentinels: Aegis Rim!! Не могу дождаться, чтобы сыграть эту вещь на 9/22! Большое спасибо @WritingMadness за то, что сняли все это дерьмо! Также я выращиваю помпу. Хватит, значит хватит😉» (Твит). https://twitter.com/billykametz/status/1303431977178202113.
 ↑ . Проверено 1 декабря 2021 года. https://www.behindthevoiceactors.com/video-games/Demon-Slayer-Kimetsu-no-Yaiba-Hinokami-Keppuutan /«Убийца демонов: Кимецу но Яиба — Хроники Хиноками (видеоигра 2021 года)». Зелёная галочка указывает на то, что роль была подтверждена с использованием скриншота (или коллажа скриншотов) списка озвучивающих актёров и их соответствующих персонажей, найденных в начальных и / или заключительных титрах и / или других надежных источниках информации.
 ↑ Лю, Стефани (12 июня 2022). «Билли Кэмец, голос Джоске и Фердинанда, умер».

Примечания 

Актёры озвучивания США
Умершие от колоректального рака